Michael Bertleff (lelkész)
 Michael Bertleff (tanácsos)